Thoë,een van de drieduizend Oceaniden, kinderen van de zeegoden Oceanus en Tethys
Thoe (geslacht), een geslacht van kreeftachtigen uit de klasse van de Malacostraca